mini|hochkant=1.2|
Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 wurde am 1. und 3. September 2011 im Daegu-Stadion der südkoreanischen Stadt Daegu ausgetragen.

Es siegte die Russin Anna Tschitscherowa, die bei den Weltmeisterschaften 2007 den geteilten zweiten Rang belegt hatte. Ihr wurde bei Nachtests der Einsatz der verbotenen Substanz Turinabol nachgewiesen. Nach Verhandlung ihres Falles vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS musste sie ihre olympische Bronzemedaille von 2008 und ihre Silbermedaille von den Weltmeisterschaften 2009 zurückgeben. Ihre beiden Goldmedaillen von den Weltmeisterschaften hier in Daegu und den Olympischen Spielen 2012 sowie ihr WM-Silber von 2007 durfte sie jedoch behalten.
Vizeweltmeisterin die zweifache Weltmeisterin (2007/2009), Olympiazweite von 2008 und amtierende Europameisterin Blanka Vlašić aus Kroatien.
Bronze gewann die Italienerin Antonietta Di Martino, die bei den Weltmeisterschaften 2007 gemeinsam mit Anna Tschitscherowa den zweiten Platz belegt hatte und 2009 wie hier in Daegu WM-Bronze errungen hatte.

Bestehende Rekorde 

Der gleichzeitig als Weltrekord bestehende WM-Rekord aus dem Jahr 1987 geriet auch bei diesen Weltmeisterschaften nicht in Gefahr.

Es wurden zwei Landesrekorde erzielt:
 1,95 m – Deirdre Ryan (Irland), Qualifikationsgruppe A am 1. September
 1,95 m – Doreen Amata (Nigeria), Qualifikationsgruppe B am 1. September

Doping 
Zwei Hochspringerinnen hatten gegen die Antidopingbestimmungen verstoßen.
 Jelena Slessarenko, Russland, zunächst Vierte. Ihr wurde der Einsatz der verbotenen Substanz Turinabol bei den Olympischen Spielen 2008 und bei diesen Weltmeisterschaften nachgewiesen. Sie erhielt eine vierjährige Sperre bis Oktober 2020. Die erzielten Resultate unter anderem für die Olympischen Spiele 2008 und für diese Weltmeisterschaften wurden ihr aberkannt.
 Marielys Rojas, Venezuela, in der Qualifikation ausgeschieden. Ihr wurde ein Verstoß gegen die Antidopingbestimmungen für den 27. Oktober 2011 nachgewiesen. Die erzielten Resultate unter anderem für diese Weltmeisterschaften wurden annulliert und sie erhielt eine zweijährige Sperre bis zum 21. November 2013.
Benachteiligt wurde hier eine Athletin, der die Finalteilnahme verwehrt wurde. Unter Zugrundelegung der erzielten Resultate war dies:
Levern Spencer, St. Lucia – Sie hatte als einzige der nicht für das Finale qualifizierten Athletinnen die Höhe von 1,92 m ohne jeden Fehlversuch übersprungen und wäre damit über ihre Platzierung im Finale startberechtigt gewesen.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
1. September 2011, 10:45 Uhr

29 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,95 m. Zwölf Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld war somit komplett und musste nicht weiter aufgefüllt werden.

Gruppe A 

In Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Hochspringerinnen:

Gruppe B 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Hochspringerinnen:

Finale 
3. September 2011, 19:00 Uhr

Video 
 Uncut - High Jump Women Final - Daegu 2011, youtube.com, abgerufen am 8. Januar 2021

Weblinks 
 World Championships Daegu (englisch), abgerufen am 8. Januar 2021
 Women High Jump Athletics XIII World Championship 2011 Daegu (KOR) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 8. Januar 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women High Jump, Daegu 2011, S. 315 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 8. Januar 2021

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Daegu